Стилвотер има више значења:
 Округ Стилвотер (Монтана), је округ у америчкој савезној држави Монтана
 Стилвотер (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Стилвотер (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Стилвотер (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Стилвотер (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија